The River o River puede referirse a:

«The River», canción de Good Charlotte.
«The River», canción de Liam Gallagher.
«The River», canción de Joni Mitchell, versionada por Kesha.
«River», lado B de «Love Song», sencillo de Sara Bareilles.
The River, álbum de Bruce Springsteen.
The River, un rascacielos situado en Bangkok.
The River, serie de la cadena ABC.
The River , película estadounidense de drama de 1984.